Příjmení Durante nese více osobností:

 Castore Durante (1529–1590), italský lékař, botanik a básník
 Francesco Durante (1684–1755), italský skladatel a pedagog
 Jimmy Durante (1893–1980), americký zpěvák, klavírista, komik a herec

 podobné příjmení
 Durant

Externí odkazy 
 

Italská příjmení